Sülzenberg ist der Name verschiedener Berge und Gipfel, siehe:
 Weinbaulage am Westhang der Dollendorfer Hardt im Siebengebirge, Großlage Petersberg, siehe Oberdollendorf#Sehenswürdigkeiten 
 Sülzenberg (Treffurt) im Westen Thüringens